Municipio de Brandywine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brandywine (condado de Hancock, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Brandywine (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.